Лов на Црвени октобар се може односити на:
 Лов на Црвени октобар (филм)
 Лов на Црвени октобар (роман)